Warren County je název čtrnácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Warren County (Georgie) – okres státu Georgie
 Warren County (Illinois) – okres státu Illinois
 Warren County (Indiana) – okres státu Indiana
 Warren County (Iowa) – okres státu Iowa
 Warren County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Warren County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Warren County (Missouri) – okres státu Missouri
 Warren County (New Jersey) – okres státu New Jersey
 Warren County (New York) – okres státu New York
 Warren County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Warren County (Ohio) – okres státu Ohio
 Warren County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Warren County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Warren County (Virginie) – okres státu Virginie